Хайдеблик () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд.  Занимает площадь 165,31 км². Официальный код — 12 0 61 219.

Коммуна подразделяется на 12 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга